

Patronyme

 Cerf Lurie, (1897-1987), personnalité politique française ;
 Alison Lurie, (1926-2020), romancière et universitaire américaine ;
 John Lurie, (1952-), musicien et acteur américain ;
 Rod Lurie (1962-), réalisateur, scénariste, producteur et acteur israélien ;
 Peter Lurie (1962-), acteur américain ;
 Jacob Lurie (1977-), mathématicien américain ;